Der Begriff Flughafen Warschau bezeichnet:

 Chopin-Flughafen Warschau (WAW), 10 km südwestlich der Stadt
 Flughafen Warschau-Modlin (WMI), etwa 40 km nordwestlich der Stadt
 Flughafen Mokotów, ehemaliger Flughafen (1910–1947) im Vorort Mokotów
 Zentralflughafen Warschau, bisher nur ein Bauprojekt, 40 Kilometer südwestlich der Stadt